Centrale projectie kan verwijzen naar:
 Gnomonische projectie, een begrip uit de cartografie
 Lijnperspectief, een techniek bij het vervaardigen van (technische) tekeningen
 Projectie vanuit een punt